Urabá puede referirse a:

 Urabá, región geográfica de Colombia;
 Golfo de Urabá, cuerpo de agua colombiano;
 Comisaría de Urabá, antigua entidad territorial de Colombia;

Algunos municipios colombianos cuyo nombre tiene este sufijo, y ubicados en la zona mencionada:

 San Sebastián de Urabá
 San Pedro de Urabá
 San Juan de Urabá